rumowisko skalne
 rumowisko rzeczne
 rumowisko perskie

Zobacz też 
 rumosz